Михаи́л То́карев:
 Токарев, Михаил Владимирович (род. 1955) — российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Токарев, Михаил Михайлович (род. 1948) — советский и казахстанский актер кино и театра, заслуженный артист Казахстана.